Namens Nederland is een televisieprogramma van SBS6 waarin ontwikkelingssamenwerking centraal staat.

Sjimmy Bruijninckx verrast in het programma een betrokken Nederlander die mee op reis mag om het werk van een van de ontwikkelingsorganisaties ter plaatse te bekijken. Bovendien wordt er elke aflevering aandacht besteed aan een project uit het Building Bridges programma van NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling).

In diverse ontwikkelingslanden gaat Sjimmy Bruijninckx op pad met een donateur of vrijwilliger van een van de meewerkende ontwikkelingsorganisaties: Terre des Hommes, ICCO of Oxfam Novib.

Zo bezoekt de donateur van Terre des Hommes in Tanzania een tehuis voor aidswezen en wordt er in Zuid-Afrika gekeken hoe, via een partnerorganisatie van ICCO, op het platteland energiezuinige ovens worden geïntroduceerd. De vrijwilliger van Oxfam Novib loopt mee met kansarme vrouwen in Cambodja die door scholing een kans krijgen op een beter bestaan en het opbouwen van een eigen zaak. Tussen de reisverslagen door verdiept Sjimmy zich in de werkzaamheden van een van deze meewerkende hulporganisaties.

Programma van SBS6